est un mot anglais signifiant « gentilhomme ». Il peut aussi faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée singapourienne diffusée du  au  sur MediaCorp Channel 8.

Cinéma 

 , film indien de Mahesh Bhatt sorti en 1994 ;
 , film indien de Vinod R Verma sorti en 1989 ;
 Gentleman, film indien de S. Shankar sorti en 1993 ;
 Gentlemen, film suédois de Mikael Marcimain sorti en 2014 ;
 , film indien de  sorti en 2016.
 The Gentlemen, film americano-britannique de Guy Ritchie sorti en 2020 ;

Musique

Artiste 

 , chanteur allemand de reggae.

Album 

 , album de The Afghan Whigs sorti le .

Chanson 

 , chanson de Lou Bega présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Psy sorti le  ;
 , chanson des Saturdays présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tragédie présente sur l'album À fleur 2 peau sorti en .
Sentimental Gentleman From Georgia, chanson de jazz américaine datant de 1932.